Příjmení Nezval nosily tyto významné osobnosti:

 Gustav Nezval (1907–1998) – český herec
 Jiří Nezval (* 1941) – český a čs. politik, ministr dopravy ČSFR
 Martin Nezval (* 1960) – český spisovatel
 Vítězslav Nezval (1900–1958) – český básník, spisovatel a překladatel
 Eliška Nezvalová (* 1979) – česká herečka
 Svatopluk Nezval ( 1948)- český podnikatel, politik, sportovec

Jiný význam 
 Nezval (planetka) – planetka č. 8143, objevená r. 1982 Antonínem Mrkosem a pojmenovaná po Vítězslavu Nezvalovi